Eevasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Eevasaari (ö i Norra Savolax), 
 Eevasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar